Майское Утро — название населённых пунктов в России:

 Майское Утро — поселок в Шипуновском районе Алтайского края.
 Майское Утро — село в Идринском районе Красноярского края.
 Майское Утро — деревня в Минусинском районе Красноярского края.